Тоска́на — власна назва.
 Тоскана — регіон в Італії

Історія 
 846—1197: Тосканська марка
 1569—1860: Велике герцогство Тосканське

Особи 

 Леопольд Сальватор Габсбург-Тоскана — ерцгерцог Австрії
 Хосе Фруктуосо Рівера-і-Тоскана — 1-й президент Уругваю

Інше 
 14486 Тоскана — астероїд головного поясу